HMAS „Sydney” – nazwa noszona przez cztery okręty Royal Australian Navy, nadana im na cześć miasta Sydney:
 HMAS „Sydney” – krążownik lekki typu Town, w służbie 1913-1928
 HMAS „Sydney” – krążownik lekki typu Leander, w służbie 1934-1941
 HMAS „Sydney” – lotniskowiec lekki typu Majestic, w służbie 1948-1973
 HMAS „Sydney” – fregata rakietowa typu Adelaide (odmiana typu Oliver Hazard Perry), w służbie w latach 1983-2015
 HMAS „Sydney” – niszczyciel rakietowy typu Hobart, w służbie od 2020 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sydney